Víctor Mendoza Orozco, ex calciatore messicano
Víctor Mendoza Cevallos, ex calciatore ecuadoriano